Дуењас има више значења:

 Дуењас (Паленсија)
 Дуењас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дуењас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Роберто Дуењас, шпански кошаркаш